Brüten steht für:

 das Bewachen und Wärmen von gelegten Eiern, siehe Brut
 die Umwandlung von Isotopen im Innern eines Kernreaktors, siehe Brutreaktor